Палла́дий ( [палла́дион] «принадлежащее Палладе»,  «относящееся к Палладе») — многозначный термин:

Персоналии

Имя

Фамилия 
 Палладий, Леонид Александрович (1947—1979) — советский хоккеист с мячом, пятикратный чемпион мира.

Другое 
 Палладий — древнее изображение или деревянная статуя богини Афины-Паллады со щитом и поднятым копьём, покровительницы города, от которой зависит его судьба и обороноспособность.
 Палладий — химический элемент, благородный металл.
 Палладий — компьютерная технология, разработанная фирмой «Майкрософт» для защиты компьютеров от несанкционированных программ и нарушения цифровых прав.
 Палладиум — лондонский театр.
 Palladium — сингл американского исполнителя Грейсона Ченса (2022).

См. также 
 Палладио (значения)
 Транскрипционная система Палладия — китайско-русская система транскрибирования имён, названная по имени архимандрита Палладия.